Rakytie – szczyt w Małej Fatrze
  Rakytie (Rokitowiec) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich